Poggiani – abitanti di Poggio (Otricoli)
Poggiani – abitanti di Poggio Picenze
Poggiani – abitanti di Poggio San Lorenzo
Poggiani – abitanti di Poggio Umbricchio
Poggiani – abitanti di Poggiofiorito